Гранит може да се отнася за:
 Гранит, вид скала
 Рагнар Гранит (1900-1991), шведски физиолог
 Градове в САЩ
 Гранит (Орегон)
 Гранит (село), село в Южна България
 Гранит (окръг), окръг в Монтана, САЩ